Bauernhochzeit steht für:

 Der Bulle von Tölz: Bauernhochzeit, ein Kriminalfilm aus der Fernsehserie Der Bulle von Tölz
 Die Bauernhochzeit, ein Gemälde von Pieter Bruegel dem Älteren
 Die Bauernhochzeit, ein Ballett von Igor Strawinsky, siehe Les Noces